Kontrust — кроссовер-группа из Австрии, которая образовалась в 2001 году. Их тексты преимущественно на английском языке, хотя некоторые песни включали также фрагменты на немецком и славянских языках.

История 

Группа была сформирована в 2001 году и первоначально называлась Suicide Mission. Лишь спустя четыре года группа записывает свой первый альбом, Welcome Home. В 2006 году группа получает награду Austrian Newcomer. Группа также снимает свой первый клип на песню «Phono Sapiens» и выступает на соревнованиях по фрирайду и ски-кроссу.

Второй альбом, Time To Tango, вышел 19 июня 2009 года. Песня «The Smash Song» стала первым синглом с пластинки, а композиция «Bomba» вывела их в топ голландского чарта, заняв 58 позицию, и стала самой загружаемой рок-песней на голландском сегменте iTunes Store.

В 2010 году Kontrust победили в категории Hard & Heavy на Amadeus Austrian Music Award. Они выступали в 2011 году на польском Woodstock, на котором они исполнили песню «Bomba» вместе с Ежи Овсяк дважды, второй раз исполнив её на бис. Выступление смотрело более 50’000 человек.

В 2012 году группа выпустила свой третий студийный альбом, Second Hand Wonderland.

В 2014 году вышел четвертый студийный альбом, Explositive.

Состав группы 
 Agata Jarosz — вокал
 Stefan Lichtenberger — вокал
 Robert Ehgartner — гитара
 Gregor Kutschera — бас
 Roman Gaisböck — ударные
 Manuel Haglmüller — перкуссия
 Mike Wolff — гитара

Дискография

Видеография (клипы) 
 Kontrust — «Phono Sapiens»
 Kontrust — «The smash song»
 Kontrust — «Bomba»
 Kontrust — «On the run»
 Kontrust — «Zero»
 Kontrust — «The butterfly defect» (live at Woodstock festival Poland)
 Kontrust — «Sock 'n' Doll»
 Kontrust — «Hey DJ!»
 Kontrust — «Just Propaganda»
 Kontrust — «Dance»

Примечания

Ссылки 

 Kontrust на AllMusic

Рок-группы Австрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Инди-рок-группы
Группы альтернативного рока
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award